Старое Завражье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Покровского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Покровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 42 км, до центра муниципального образования Ильинского — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Королёво, Прислон, Новое Завражье.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Старое Завражье в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района